Витовское сельское поселение — муниципальное образование в центральной части Почепского района Брянской области. Административный центр — село Витовка.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Витовского сельсовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Почепского района
Сельские поселения Брянской области